Centrala telefoniczna – zespół urządzeń telekomunikacyjnych
 Centrala – singel zespołu Brygada Kryzys
Zobacz też: